

Histoire 
 Bombardement de Gênes (1684) par la marine royale française ;
 Opération Vado (1940), bombardement de la marine française ;
 Bombardement de Gênes (1941) par la Royal Navy.

Voir aussi 
 
 Gené, ancienne commune française du département de Maine-et-Loire en région Pays de la Loire.